Список утраченных фильмов России (1916) — список утраченных фильмов Российской империи, отснятых в 1916 году, отсортированный в алфавитном порядке. Все фильмы художественные.

Легенда

Список

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Миславский В. Кино в Украине. 1896-1921. Факты. Фильмы. Имена. Харьков : Торсинг, 2005. 
 
 
 

Списки утраченных фильмов Российской империи